Кубок Хейнекен 2007/2008 — тринадцатый розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 24 мая 2008 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Отборочный тур 
В рамках отборочного тура сыграли лучшая команда Кельтской лиги, не попавшая в кубок автоматически и третья команда итальянского чемпионата. Команды разыгрывали единственный оставшийся, двадцать четвёртый слот группового этапа.

Участники

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Жеребьёвка

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры (очки)

Лучшие бомбардиры (попытки)

Примечания 

2007/2008
2007 год в регби
2008 год в регби
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
События 24 мая
Май 2008 года
2000-е годы в Уэльсе